Сарбала:

 Сарбала — деревня в Устьянском районе Архангельской области России.
 Сарбала — село в Кемеровской области России, входит в Калтанский городской округ.
 Сарбала — хутор в Краснокутском, а затем в Экгеймском кантоне Республики немцев Поволжья (ныне в Саратовской области).
 Сарбала — развалины в Чечне.